Gianluca Maria Tavarelli (n. 1964) – regista e sceneggiatore italiano
 Paolo Tavarelli (n. 1970) – kickboxer italiano
 Ricardo Tavarelli (n. 1970) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo portiere